O termo Brookline pode referir-se a diversos locais dos Estados Unidos:
Brookline (Connecticut) - cidade do estado de Connecticut
Brookline (Massachusetts) - cidade do estado de Massachusetts
Brookline (Missouri) - vila do estado do Missouri
Brookline (New Hampshire) - cidade de New Hampshire
Brookline (Pittsburgh) - bairro de cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia
Brookline (Vermont) - cidade do estado de Vermont

Pode ser também:
Brooklin (Maine) - cidade do estado do Maine
Brooklyn - condado do estado de Nova Iorque e distrito da cidade de Nova Iorque

Desambiguação